Sławik est un patronyme porté notamment par :

 Henryk Sławik (1894-1944), homme politique, diplomate et assistant de service social polonais ;
 Nyke Slawik (1994-), femme politique allemande.